Тюрьма супермаксимальной безопасности (), также известная как супермакс () или тюрьма административного максимума () — разновидность исправительного учреждения или его составная часть, обеспечивающая максимально возможный контроль над содержащимися там под стражей заключёнными и защиту от несанкционированного проникновения на территорию тюрьмы посторонних лиц. Цель использования подобной тюрьмы — длительное содержание под стражей особо опасных преступников, представляющих угрозу национальной или международной безопасности.

Первая тюрьма такого типа под названием Флоренс была построенa в Колорадо.

Особенности 

Концепция тюрьмы супермаксимальной безопасности была разработана после того, как в 1983 году в тюрьме Марион штата Иллинойс независимо друг от друга произошли два случая убийства надзирателей. Основой концепции является обеспечение полной изоляции заключённых как от внешнего мира, так и друг от друга. Заключённые по 22-23 часа в сутки находятся в одиночных камерах под постоянным видеонаблюдением. С позиции сотрудников администраций таких тюрем и надзирателей, каждый заключенный представляет серьезную угрозу не только для национальной и глобальной безопасности в целом, но и для безопасности самой тюрьмы в частности. В случае малейших подозрений надзиратель имеет право изъять у заключенного всё, что угодно: от зубочистки до зубной щётки.

Обустройство камер соответствуют уровню обеспечиваемой безопасности - мебель литая либо бетонная, либо металлическая; душевая и унитаз с автоматическим включением и отключением воды, что не позволяет заключенным организовывать потопы в камерах; стены камер и сантехника могут быть звукоизолированы, что исключает возможность коммуникации между заключенными, сидящими в разных камерах; окна либо очень узкие, либо отсутствуют вовсе.

Похожие тюрьмы по странам

Россия 
В России исправительным учреждением с максимально строгими условиями содержания считается колония особого режима, где отбывают наказание особо опасные преступники-рецидивисты; преступники, приговорённые к пожизненному лишению свободы, и те преступники, кому был вынесен смертный приговор, заменённый в порядке помилования лишением свободы (как на определённый срок, так и пожизненным).

Примечания 

Тюрьмы США